Žurnal lahko pomeni več pojmov:
 dnevnik, časopis, ki izhaja vsak dan
 Žurnal, slovenski tednik,
 Žurnal24, slovenski dnevnik,
 Žurnal media, slovensko medijsko podjetje.